"Tromba" pode ser:
 Tromba, orgão presente nos elefantes
 Tromba de água
 Nebulosa Tromba do Elefante
 Tromba Trem
 Serra da Tromba

Ver também
 Trombo
 Trompa

Desambiguações de topônimos